АБК Лига 2019/2020 — 37-й розыгрыш испанской баскетбольной АБК Лиги, также называемой Лигой Endesa по спонсорским соображениям. Регулярный сезон стартовал 24 сентября 2019 года и завершился 30 июня 2020 года. «Баскония» выиграла свой четвёртый титул после 10-летнего перерыва.

Команды
В общей сложности в чемпионате приняло участие 18 команд, в том числе 16 игравших в прошлом сезоне и две команды из Лиги Оро: «Реал Бетис» (лучшая команда регулярного сезона) и «Бильбао» (победитель плей-офф).

Команды и стадионы

Главные тренеры и технические спонсоры

Смены тренеров

Приостановка из-за пандемии COVID-19
10 марта 2020 года Министерство здравоохранения Испании постановило, что все игры будут проводиться без зрителей из-за пандемии COVID-19. 11 марта 2020 года Ассоциация баскетбольных клубов (ACB) отложила все игры 24 и 25 туров, а также перенесённые игры, которые были запланированы в этот период. 16 марта 2020 года клубы единогласно договорились о временной приостановки чемпионата до 24 апреля. 2 апреля 2020 года ACB приостановила чемпионат на неопределённый срок и начала работу над будущими сценариями перезапуска лиги. 20 апреля 2020 года клубы единодушно согласились досрочно завершить регулярный сезон из-за форс-мажорных обстоятельств и продолжить чемпионат в формате 12 команд в двух группах и финал четырёх, чтобы определить победителя, причём все игры проводятся в один этап. Понижение в Лигу Оро было отменено. 27 мая 2020 года ACB объявила Валенсию местом проведения игр плей-офф.

Регулярный сезон

Турнирная таблица

Источник: Официальный сайт АБК Лиги

Результаты

Изменение положения команд по турам
В таблице указаны позиции команд после завершения каждого тура. Чтобы сохранить хронологические изменения, любые перенесённые матчи не включаются в тур, на который они были первоначально запланированы, но добавляются к туру, в который они были сыграны сразу после этого.

Плей-офф

Групповая стадия

Группа A

Группа B

Финал четырёх

Полуфинал

Финал

Итоговое положение
С 5-е по 12-е места определены позициями в регулярном чемпионате.

Награды

Самый ценный игрок

Источник:

Самый ценный игрок финала

Источник:

Сборная звёзд

Источник:

Лучший молодой игрок

Источник:

Сборная молодых игроков

Источник:

Игрок тура

Источник: 

* PIR — индекс эффективности рейтинга.

Игрок месяца

Источник: 

* PIR — индекс эффективности рейтинга.

** В–П — выигрыши-поражения.

Клубы АБК в европейских соревнованиях
Курсивом показан прогресс в турнире на момент остановки из-за пандемии COVID-19.

Примечания

Ссылки
 Официальный сайт АБК Лиги

Чемпионат Испании по баскетболу по сезонам
2019 год в баскетболе
2020 год в баскетболе
Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19